Турнир «Skate Canada International 2014» — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2014/2015. Проходил в Келоуне (Канада) с 31 октября по 2 ноября 2014 года. Организатором турнира является Skate Canada при поддержке ИСУ.

Соревнования проходили в четырёх категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Ранее заявленные фигуристы 
Учитывая, что сезон был послеолимпийский, последовало много отказов от выступления на этом турнире. Первоначально состав был объявлен в конце июня этого года. Отказы были обусловлены усталостью после тяжёлого сезона (некоторые фигуристы заявили о пропуске всего сезона или его первой части), травмами, болезнями и решением спортсменов завершить карьеру в большом спорте. Ниже указаны эти фигуристы в порядке заявлений.

Первыми в этой череде были американские парники Фелиция Чан / Натан Бартоломей; далее последовали итальянская одиночница Валентина Маркеи (перешла в парное катание); одиночница из Канады Кейтлин Осмонд; шведский одиночник Александр Майоров с российским одиночником Жаном Бушем и немецкой одиночницей Натали Вайнцирль. Уже перед самыми соревнованиями снялись канадские одиночники Кевин Рейнольдс и Элайджа Балде.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2014 год в фигурном катании
Спорт в Канаде в 2014 году
Октябрь 2014 года
Ноябрь 2014 года
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Международные спортивные соревнования в Келоуне